Джузеппе Баццані (італ. Giuseppe Bazzani), італійський (мантуанський) художник і викладач з півночі країни доби пізнього бароко.
 Алессандро Баццані (сценограф) (Одеса, 1846 рік — Рим, 1911 рік) — італійський сценограф. Алессандро Баццані
 Фабіо Баццані (італ. Fabio Bazzani, нар. 20 жовтня 1976, Болонья) — італійський футболіст.

італійські прізвища